Une page d’amour bezeichnet:

 Une page d’amour, Roman von Émile Zola (1877), siehe Ein Blatt Liebe
 Une page d’amour, französisch-belgischer Film von Maurice Rabinowicz (1978), siehe Ein Kapitel Liebe
 Une page d’amour, französischer Film von Élie Chouraqui (1980), siehe Ein Blatt Liebe (Film)